Monique Proulx peut désigner :
 Monique Proulx (née en 1952), écrivaine et scénariste canadienne ;
 Monique Proulx (1947-2012), femme pilote automobile et mannequin canadienne.